Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 6 a 11 lutego 1972 roku w ramach zimowych igrzysk w Sapporo.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwie konkurencje w skokach narciarskich – 6 lutego były to zawody na obiekcie Miyanomori (K-86), a 11 lutego na obiekcie Ōkurayama (K-110). W pierwszym konkursie mistrzem olimpijskim został Yukio Kasaya, srebro zdobył Akitsugu Konno, a brązowy medal wywalczył Seiji Aochi. W konkursie na skoczni dużej triumfował Wojciech Fortuna, drugie miejsce zajął Walter Steiner, a trzecie Rainer Schmidt. Medal Fortuny był pierwszym złotym medalem zdobytym przez polskiego sportowca na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Łącznie w zawodach wystartowało 62 skoczków narciarskich z szesnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Siergiej Janin (18 lat i 120 dni), natomiast najstarszym Koba Cakadze (37 lata i 176 dni).

Po raz jedenasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-86 (6 lutego 1972)

Konkurs indywidualny na skoczni K-110 (11 lutego 1972)

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972
1972